Гладіатор — боєць на арені цирку у Стародавньому Римі
 «Гладіатор» — американський фільм
 «Гладіатор» — український хокейний клуб зі Львова

Див. також 
 «» — американська телепрограма, що виходила у 1989—1996 роках
 «» — міжнародне спортивне шоу, засноване на американській телепрограмі «American Gladiators» («Американські гладіатори»).